Berros puede referirse a:
 El nombre común de la planta Apium nodiflorum.
 El nombre común de la planta Veronica anagallis-aquatica.
 El nombre común de la planta '''''Lepidium sativum.